Aenictequoidea — надсемейство паразитиформных клещей из инфраотряда Antennophorina отряда Mesostigmata. Мирмекофилы.

Описание 
Мелкие мезостигматные клещи (менее 1 мм) с тяжело склеротизированными покровами. Мезогинальный щит субтреугольный, отделён от вентрианального щита. Взрослые особи обычно ассоциированы с членистоногими из семейства муравьёв. Вид Aenicteques chapmani ассоциирован с кочевыми муравьями рода Aenictus, вид Euphysalozercon berlesei — с муравьями Anoplolepis, виды рода Ptochacarus связаны с муравьями Iridomyrmex и Camponotus. Распространены в Старом Свете (Африка, Евразия, Австралия).

Классификация 
4 семейства. Вместе с надсемействами Antennophoroidea, Celaenopsoidea, Fedrizzioidea, Megisthanoidea, Paramegistoidea и Parantennuloidea рассматривается в составе инфраотряда Antennophorina, 5 родов и 8 видов.
 Aenictequidae — 1 вид (Филиппины)
 Euphysalozerconidae — 1 вид (Африка)
 Messoracaridae — 2 рода, 3 вида (Старый Свет)
 Ptochacaridae — 1 род, 3 вида (Австралия)

Примечания

Литература 
 Kethley, J. B. (1977). A review of the higher categories of Trigynaspida (Acari: Parasitiformes). — International journal of acarology, 3: 129—149. .

Ссылки 
 Superfamily Aenictequoidea Kethley, 1977.
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Mesostigmata.

Mesostigmata